
Termin -{GTP}- ima više značenja.

 -{GTP}- je guanozin  trifosfat.
 -{GTP}- () je klasa polifenolnih jedinjenja iz zelenog čaja.